Nositelky jména Eleonora Bretaňská:

 Eleonora Bretaňská,
 dcera Hoela Velkého
 Eleonora Bretaňská (1184–1241),
 dcera bretaňského vévody Geoffroye Plantageneta 
 Eleonora Bretaňská (1275–1342), abatyše v klášteře Fontevrault
 dcera bretaňského vévody Jana II.